RTB steht für:

 Radio Televisyen Brunei, ein Staatssender in Brunei
 Radio-televizija Beograd, früherer Name von Radio-Televizija Srbije
 Radiodiffusion-Télévision belge, belgischer Rundfunksender bis 1970, siehe RTBF
 Radiodiffusion-Télévision du Burkina, nationale Hörfunk- und Fernsehanstalt von Burkina Faso
 Real Time Bidding, ein Begriff aus dem Online-Marketing
 RegioTram Betriebsgesellschaft in Kassel
 Rettungsboot, siehe Rettungsboot (Einsatzmittel) #Motorrettungsboote heute
 Rheinischer Turnerbund
 Rheintalbahn, auch Oberrheinbahn genannt, siehe Bahnstrecke Mannheim–Basel
 Flughafen Roatán auf Roatán, Honduras (IATA-Code)
 RTB Rheintal Bus, schweizerisches Verkehrsunternehmen
 Ruhrtalbahn, Eisenbahnstrecke im Ruhrgebiet

Abkürzung